Cuatro (quattro in lingua spagnola) può riferirsi a:

Musica 
 Cuatro – strumento musicale dei cordofoni
 Cuatro – album dei Flotsam and Jetsam del 1992
 ¡Cuatro! – documentario dei Green Day

Televisione 
 Cuatro – canale televisivo spagnolo